За́мок, Замо́к:

За́мок 
 Замок — строение, здание (или комплекс зданий), сочетающее в себе жилые и оборонительно-фортификационные задачи. В наиболее распространённом значении — укреплённое жилище феодала в средневековой Европе.
 Замок — тыл взвода.
 «Замок» () — неоконченный роман Франца Кафки, 1922 год. Опубликован посмертно, 1926 год.

Фильмы 
 «Замок» — фильм, ФРГ, 1968 год. Режиссёр — Рудольф Ноелте.
 «Замок» — фильм, Грузия, 1990 год. Режиссёр — Дато Джанелидзе.
 «Замок» — психологический триллер, экранизация романа Кафки, Россия — Германия — Франция, 1994 год. Режиссёр — Алексей Балабанов.
 «Замок» () — драма, экранизация романа Кафки, Германия — Австрия, 1997 год. Режиссёр — Михаэль Ханеке.
  — комедия, Австралия, 1997 год. Режиссёр — Роб Ситч.
 «Замок» — производство США.

Замо́к 
 Замок — в русском военном деле стратегический пункт, находящийся на стыке засечных черт Руси и России.
 Замок — механическое запорное устройство. Применяется для запирания дверей, крышек, ёмкостей и пр., а также для обеспечения блокировки предметов с целью предотвращения их хищения.
 Замок — приём в разных видах борьбы.
 Замок — водонепроницаемый слой, удерживающий воду в пруду или позади плотины. Замки делают из глины, бетона, и стали.
 Замок — конструктивный элемент упаковки (как правило, применяется для заготовки, вырубленной из картона или листового пластика), обеспечивающий фиксацию частей без использования клея.
 Замок — аппарат для сцепления двух створок раковины у двустворчатых моллюсков и у плеченогих.

См. также 
 Замок политической верности — символ благодарности фанатов известному политику.
 Замок любви — символическое выражение чувств, верности влюблённых и молодожёнов друг к другу.
 Ружейный замок — часть ружья (аркебузы, мушкета, фузеи), отвечающая за воспламенение заряда.
 Замковый камень (иногда просто замо́к) — клинообразный или пирамидальный элемент кладки в вершине свода или арки.
 Закон навесного замка — антикоммунистический закон в провинции Квебек (Канада)